Ottawa County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ottawa County (Kansas)
Ottawa County (Michigan)
Ottawa County (Ohio)
Ottawa County (Oklahoma)